Mosquitero puede referirse a:

El nombre común del género de aves ''Phylloscopus.
El nombre común del toldillo''' para mosquitos.